Giovanna Scoccimarrová (* 10. listopadu 1997) je německá zápasnice–judistka italského původu.

Sportovní kariéra 
Pochází z obce Lessien nedaleko Wolfsburgu, kde se připravuje od 12 let v klubu MTV Vorsfelde pod vedením Guido Lachetty. Členkou německé seniorské reprezentace je od roku 2017.

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Německu

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Giovanny Scoccimarrové na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Giovanny Scoccimarrové na Judobase.org

Němečtí judisté
Narození v roce 1997
Narození 10. listopadu
Žijící lidé
Ženy